Ženská dvouhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže rabatského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla švýcarská tenistka Timea Bacsinszká, kterou ve druhém kole vyřadila Američanka Catherine Bellisová.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, jež ve finále zdolala 36letou italskou hráčku Francescu Schiavoneovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Šňůru neporazitelnosti tak navýšila na devět zápasů. V probíhající sezóně si připsala, po dubnovém Monterrey Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2017
WTA Tour 2017